Il singolare del torneo di tennis Trofeo Manta Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thiago Alves che ha battuto in finale Lesley Joseph 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Júlio Silva (secondo turno)
 Santiago González (secondo turno)
 Thiago Alves (Campione)
 Franco Ferreiro (primo turno)

 Jean-Julien Rojer (primo turno)
 John-Paul Fruttero (semifinali)
 Iván Miranda (secondo turno)
 Florin Mergea (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trofeo Manta Open 2005